Mellanskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Mellanskär (Geta, Åland),  (8 ha)
 Mellanskär, Hangö, Nyland,  (8 ha)

Se även
Mellankärret
Mellangrund
Mellangrundet
Mellangrunden